Marquinhos (ou Marquinho) est un diminutif en portugais du prénom  (ou de ).

 Marquinhos (1994-), Marcos Aoás Corrêa, footballeur international brésilien du Paris Saint-Germain ;
 Marquinhos (1952), Marcos Antônio Abdalla Leite, un joueur brésilien de basket-ball ;
 Marquinhos (1966-), Marco Antônio da Silva, footballeur international brésilien ;
 Marquinhos (1971-), Marcos Corrêa dos Santos, footballeur international brésilien ;
 Marquinhos (1976-), Marcos Gomes de Araujo, footballeur brésilien ;
 Marquinhos (1982-), Marcos Antônio Malachias Júnior, footballeur international  bulgare d'origine brésilienne ;
 Marquinhos (1984-), Marcus Vinicius de Souza, joueur brésilien de basket-ball ;
 Marquinhos (1999-), José Marcos Costa Martins, footballeur brésilien ;
 Marquinhos (2003-), Marcus Vinicius Oliveira Alencar, footballeur brésilien ;
 Marquinhos Cipriano (1999-), Marcos Robson Cipriano , footballeur brésilien ;
 Marquinhos Paraná (1977-), Antônio Marcos da Silva Filho, footballeur brésilien ;
 Marquinhos Pedroso (1993-), Marcos Garbellotto Pedroso, footballeur brésilien.

Marquinho est un surnom notamment porté par : 
 Marquinho (1986-), Marco Antonio de Mattos Filho, un footballeur brésilien.

Marquinho est un nom de lieu notamment porté par : 
 Marquinho, une municipalité brésilienne.